В одиночному розряді тенісного турніру WTA Sydney 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Діанне Фромгольтц здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 6-1, 1-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Sydney